Isnard ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Tristan Danty d’Isnard (1663–1743), französischer Botaniker
 Clemente Isnard (1917–2011), brasilianischer Bischof
 Clément Isnard († 1612), Bischof von Glandèves 1593–1612
 Francis Isnard (1945–2010), französischer Fußballspieler
 Jean Isnard (1901–1976), französischer Kameramann
 Jean Esprit Isnard (1707–1781), französischer Dominikaner und Orgelbauer
 Maximin Isnard (1751–1825), Politiker in der Französischen Revolution
 Octave Isnard († 1626), Bischof von Glandèves 1615–1626